Die American Le Mans Series 2000 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 18. März 2000 und endete am 31. Dezember 2000 in Adelaide.

Ergebnisse

Rennkalender 

Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtwertungen

LMP 900 Fahrer, Hersteller und Teams

GTS Fahrer, Hersteller und Teams

GT Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

ALMS-Saison
Motorsportsaison 2000